Fish Hooky – cortometraggio muto del 1910
 Fish Hooky – film del 1933